Heidenberg ist der Name von:

 Heidenberg (Wasgau) (), Berg nahe Busenberg im Wasgau, Pfälzerwald, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Heidenberg (Schortewitz), früher überhügeltes Großsteingrab bei Schortewitz 
 Heidenberg (Siegen) (), Erhebung im Stadtgebiet von Siegen, Nordrhein-Westfalen
 Heidenberg (Roth) (), Berg, hügeliges Waldgebiet, Landkreis Roth, Bayern
 Heidenberg (gemeindefreies Gebiet), gemeindefreies Gebiet, Landkreis Roth, Bayern
 Burg Heidenberg, Burgruine in Obersaxen im Kanton Graubünden
 Heidenberg (Odenwald) (), Gebirgspass im Odenwald, nahe Schloßau (Mudau), Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Heidenberg, bis 1925 Grodzisko, 1925 bis 1938 Schloßberg, Dorf im Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Grodzisko (Banie Mazurskie), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Heidenberg (Bromberg) (), Berg nördlich von Bromberg (Niederösterreich)